Neue Hoffnung steht für
mehrere Bergbauunternehmen:
Bergbau AG Neue Hoffnung, nach 1945 ausgegliederter Unternehmensbereich der Gutehoffnungshütte
Grube Neue Hoffnung, ehemalige Erzgrube des Bensberger Reviers 
Grube Neue Hoffnung (Siegerland), ehemalige Erzgrube zwischen Wilnsdorf und Wilgersdorf 
Zeche Neue Hoffnung, Dortmund
Neuhoffnungsschacht, Freital
Eine neue Hoffnung, Episode aus der Filmreihe „Krieg der Sterne“
Partei Neue Hoffnung, Thailand
Radio Neue Hoffnung, evangelikaler Hörfunksender
Siehe auch:
New Hope
Nueva Esperanza